Ženská dvouhra Western & Southern Open 2020 probíhala ve druhé polovině srpna 2021. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistek a jedna hráčka jako tzv. šťastná poražená. Obhájkyní titulu byla Běloruska Viktoria Azarenková, kterou v osmifinále vyřadila světová jednička  a pozdější vítězka Ashleigh Bartyová, když běloruská tenistka uhrála jenom dvě hry.

Šestnáctá nasazená Ruska  Anastasija Pavljučenkovová musela po začátku turnaje ze soutěže odstoupit, když jí nebylo včas uděleno vízum pro vstup do Spojených států. Podobný problém zabránil v účasti taky Anastasiji Gasanovové nebo dříve Světlaně Kuzněcovové na Citi Open 2019.

Vítězkou se stala světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová, která ve finále porazila švýcarskou tenistku startující na divokou kartu Jil Teichmannovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. V probíhající sezóně si již páté turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu WTA Tour. Cestou turnajem neztratila ani set. Díky bodovému zisku se vrátila v novém vydání žebříčku WTA poprvé od června nad hranici 10 000 bodů, které dosáhla jako první hráčka od Sereny Williamsové v roce 2015.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
  Rebecca Petersonová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2021